Вербія — річка в Україні, у Лугинському й Коростенському районі Житомирської області, права притока Костюківки (басейн Прип'яті). Бере початок на південному сході від Будо-Літків, спочатку тече на південний, а потім на північний схід і на північному сході від Видня впадає у річку Костюківку, ліву притоку Могилянки..

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 97

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Лугинського району
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці